Urszula Radwańska era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis ITF Bueschl Open 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Anne Keothavong che ha battuto in finale Yvonne Meusburger 6–3, 1–6, 6–2.

Teste di serie

  Sofia Arvidsson (primo turno)
  Kristina Barrois (primo turno)
  Anne Keothavong (campionessa)
  Andrea Hlaváčková (primo turno)

 Patricia Mayr-Achleitner (primo turno)
 Eva Birnerová (quarti di finale)
 Michaëlla Krajicek (ritiro)
 Kathrin Wörle (primo turno)
 Sandra Záhlavová (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

ITF Bueschl Open 2011